

Patronyme 
Donck est un nom de famille porté notamment par :
 Adriaen van der Donck (1618 - 1655), homme de loi
 Flory Van Donck (1912 – 1992), joueur de golf belge
 Gerard Donck (avant 1610 - après 1640), peintre néerlandais
 Matthieu Donck (né en 1981), réalisateur de cinéma et scénariste de bande dessinée belge
 Trees van der Donck, née Theresia Maria van der Donck (1933 -2015), actrice néerlandaise.

Toponyme 
 Donck  est le nom donné à plusieurs localités en Belgique apparaissant aux  :
 un village sur la commune de Maldeghem en Flandre-Orientale.

Homonymie de patronyme